Steve ou Stephen Owen sont des noms pouvant désigner:

 (1898-1964), joueur et entraîneur américain de football américain
 (né en 1946), sinologue américain
Stephen Owen (né en 1948), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1974), pilote australien de course automobile

Autre
, personnage du soap britannique EastEnders

Voir aussi

Owen, Stephen